Movistar Series puede referirse a:
 Series por Movistar Plus+, canal de televisión español.
 Series 2 por Movistar Plus+, canal de televisión español, llamado Movistar Series entre 2016 y 2021.
 Movistar Series, extinto canal de televisión latinoamericano.